L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie Premier, se dispute à Paris du  au .

Mona Barthel remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
France
Tennis en France en 2013
Tennis en janvier 2013
Tennis en février 2013
Sport à Paris en 2013
Sport en France en janvier 2013
Sport en France en février 2013